Der LG Cup 2002 war ein Snooker-Turnier der Saison 2002/03, das vom 4. bis 12. Oktober 2002 in der Guild Hall von Preston ausgetragen wurde. Im Vorjahr war der traditionsreiche Grand Prix in LG Cup umbenannt worden und in die nordwestenglische Stadt umgezogen.

Titelverteidiger Stephen Lee verlor im Achtelfinale gegen Alan McManus. Der Schotte kam anschließend bis ins Finale, wo er auf seinen Landsmann Chris Small traf. Vor ziemlich genau zehn Jahren hatten die beiden schon einmal bei einem kleinen Turnier, der Benson and Hedges Championship 1992, im Endspiel gestanden, das Small mit 9:1 gewonnen hatte. Auch diesmal behielt Small die Oberhand und gewann mit 9:5. Es war der einzige Sieg bei einem vollwertigen Ranglistenturnier in seiner Karriere.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Sowohl beim Preisgeld als auch bei den Punkten für die Weltrangliste gab es keine Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr.

Finalrunde 
48 Spieler bestritten das Hauptturnier in Preston. In Runde 1 traten 32 Spieler an, die Top 16 der Weltrangliste waren für Runde 2 gesetzt.

Runde 1 
16 Spieler waren erfolgreich durch die Qualifikation gekommen. Sie traten in Runde 1 gegen die Weltranglistenspieler von Platz 17 bis 32 an.

Top 32 bis Finale

Finale 
Chris Small hatte zuvor in seiner Karriere nur einmal ein Endspiel erreicht und das war bei einem Minor-Ranking-Turnier ziemlich genau 10 Jahre zuvor gewesen. Damals hieß der Gegner schon einmal Alan McManus und Small siegte in ihrem ersten Aufeinandertreffen als Profis überhaupt mit 9:1. Bei einem vollwertigen Ranglistenturnier war sein bestes Ergebnis bis dahin das Halbfinale gewesen, unter anderem beim Grand Prix 1998. McManus dagegen hatte seit 1992 sechs Ranglistenfinals erreicht und zwei davon gewonnen, außerdem hatte er in der Zeit immer den Top 16 der Welt angehört. Er hatte auch die letzten vier Begegnungen gewonnen. Und so übernahm er als Favorit auch die Führung und hatte zur Mid-Session-Pause eine 3:1-Führung. Doch Small machte es ihm nicht leicht und bis zum ersten Sessionende hatte er zum 4:4 ausgeglichen. Die Abendsitzung verlief dann aber gar nicht gut für den Topspieler, in den ersten beiden Frames machte McManus keinen einzigen Punkt und den dritten Frame konnte er nur ganz knapp auf Schwarz gewinnen. Die nächsten drei Frames waren zwar auch umkämpft, aber jedes Mal war es Small, der das bessere Ende für sich hatte und so dem Ergebnis nach klar mit 9:5 gewann. Für Chris Small blieb es der einzige Ranglistensieg seiner Karriere.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden zwischen dem 2. und dem 20. September 2002 statt und wurden in vier Runden ausgetragen. In Runde 1 spielten die Plätze 65 bis 128 der Weltrangliste gegeneinander. Ab Runde 2 spielten dann jeweils 32 Spieler gegeneinander, wobei die Plätze 49 bis 64 für Runde 3 und Nummer 33 bis 48 für Runde 4 gesetzt waren.

Runde 1

|

|}
|}

Century-Breaks 
13 Spieler erzielten im Hauptturnier 21 Breaks von mindestens 100 Punkten. Weitere 26 Centurys gab es in der Qualifikation verteilt auf 21 Spieler.

Hauptturnier

Qualifikation

Quellen 

2002
Snookerveranstaltung 2002
Billardturnier in Preston